

Patronyme
Bernard d'Arros, militaire du Béarn
Jean-François d'Arros d'Argelos, dit le « baron d'Arros », né le  à Arthes, dans le diocèse de Lescar en Béarn, et mort le 
Joseph d'Arros (1779-1855), homme politique français

Hydronymes 
 Arros, un des principaux affluents de l’Adour, dans le sud-ouest de la France.
 Ruisseau d'Arros, affluent du ruisseau d'Estours, tous deux sur la commune de Seix Ariège

Toponyme 
 Arros, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Larceveau-Arros-Cibits ;
 Arrós, commune du Val d'Aran dans les Pyrénées espagnoles ;
 Arros, une des îles Amirante aux Seychelles ;
 Arros-de-Nay, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Arros-d'Oloron, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui intégrée à Asasp-Arros ;
 Larceveau-Arros-Cibits, commune française des Pyrénées-Atlantiques.
 Montégut-Arros, une commune française située dans le département du Gers 
 Villecomtal-sur-Arros, une commune française située dans le département du Gers 

Homonymie de toponyme